Куренёвское троллейбусное депо (№ 4) (сокращенно КТД) — второе по количество троллейбусных маршрутов в Киеве:13 маршрутов, в том числе один ночной. Депо открыто 8 октября 1984 года на улице Сырецкой, 25,. Координаты депо: г. Киев, ул. Сырецкая, 25 . Ареал работы депо сосредоточен на левобережные маршруты (кроме маршрута №43), Оболонь и Виноградарь (маршрут №24).

Исполняющий обязанности директора - Карабчук Руслан Владимирович. На балансе депо числится 140 троллейбусов различных моделей, из которых на линию выходит около 116 машин.

Маршруты

Маршруты, которые эксплуатируются сейчас

Маршруты, которые раньше эксплуатировались в КТД

Маршруты, которые отменены

История

Маршруты от 1 января 1980 года 

 8 октября 1984 года открыто депо № 4 по ул. Сырецкой.

 1984 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Škoda 9Tr, Škoda 9Tr13, Škoda 9Tr14, Škoda 9Tr15, Škoda 9Tr18,Škoda 9Tr22 и Škoda 9TrH29

 2 января 1986 года пущен маршрут № 31 «Индустриальный путепровод — ул. Сабурова».

 15 марта 1987 года введена служебная линия от ул. Фрунзе по ул. Копыловской до депо № 4.

 1987 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Škoda 14Tr02/6. Они работали в основном на маршруте № 29.

 30 декабря 1988 года перенаправлен маршрут № 25 «просп. Свободы — станция метро „Петровка“».

 1988 год Начало эксплуатации троллейбусов марки DAC-217E. До января 1992 года чаще всего встречались на маршруте № 31 «ул. Сабурова — Индустриальный мост». А после закрытия маршрута их равномерно распределили по маршрутам № 25 и № 30.

 30 декабря 1989 года введена новая линия «ул. Сабурова — ул. Данькевича» по просп. В. Маяковского, продлён маршрут № 30 «Станция метро „Петровка“ — ул. Данькевича».

 1989 год Конец эксплуатации троллейбусов марки Škoda 9Tr14 и Škoda 9Tr15.

 1989 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Škoda 14Tr89/6.

Маршруты от 1 января 1990 года 
 1990 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Škoda 15Tr02/6. Они работали преимущественно на маршруте № 18.

 10 октября 1990 года введена новая линия «ул. Данькевича — Милославская ул.» по просп. В. Маяковского, продлён маршрут № 30 «Станция метро „Петровка“ — ул. Милославская».

 1992 год Конец эксплуатации троллейбусов марки Škoda 9Tr13 и Škoda 9Tr18.

 1993 год Конец эксплуатации троллейбусов марки Škoda 9Tr.

 1993 год Передача троллейбусов марки:

 Škoda 15Tr02/6 (Бортовые номера: 450—471 и 473—476) В ТРЭД № 2;
 Škoda 14Tr02/6 (Бортовые номера: 401—409)в ТРЭД № 3,(Бортовой номер: 404) в ТРЭД № 2,(Бортовые номера: 410—411) в г. Черновцы;
 Škoda 14Tr89/6 (Бортовые номера: 412—417) в г. Черновцы.

 30 декабря 1995 года введена новая линия «ул. Ивашкевича — Северная ул. (на Оболони)» пр ул. Луговой, Маршала Тимошенко, просп. Героев Сталинграда, сюда перенаправлен маршрут № 24 «просп. Свободы — ул. Северная», а также пущен короткий маршрут № 24к «Станция метро „Минская“ — ул. Северная».

 1996 год Из ТРЭД № 3 передан троллейбус марки Киев-12(Бортовой номер: 3000). Является прототипом Киев-12.01 и 12.03, с пассажирами не работал.

 1996 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Киев-12.01(Бортовой номер: 3100) и Киев-12.03

 1998 год Конец эксплуатации троллейбусов марки Škoda 9TrH29.

 В конце 1990-х возвращён маршрут № 29 «ул. Серова — ж.-д. станция „Зенит“», до ж.-д. станции «Зенит» продлены маршруты № 30 и № 30к, а также пущены маршруты:
 32 ул. Сошенко — ул. Северная (к 2001 году временно закрыт)

Маршруты от 1 января 2000 года 
 2001 год Начало эксплуатации троллейбусов марки ЮМЗ Т2

 24 мая 2001 года введена линия от Московского просп. до Оболони по ул. Л. Гавро, М. Залки, просп. Героев Сталинграда, пущен маршрут № 34 «ж.-д. станция „Зенит“ — Станция метро „Минская“»

 1 сентября 2001 года введена новая линия «площ. Т. Шевченко — Северная ул.» по ул. Полярной и Героев Днепра, по ней пущен маршрут № 32 (конечные не менялись).

 1 октября 2001 года введена новая линия «просп. Маяковского — Милославская ул.» по ул. Марины Цветаевой и Радунской.

 В 2002 году закрыты маршруты № 24к, № 30к и № 31.

 7 марта 2002 года введена новая линия «просп. В. Маяковского — станция метро „Лесная“» по ул. Братиславской, Лесному просп., ул. Маршала Жукова, пущен маршрут № 37 «просп. В. Маяковского — Станция метро „Лесная“».

 8 мая 2002 года введена новая линия от ул. Марины Цветаевой до просп. Маяковского по ул. Радунской и Теодора Драйзера, по новой трассе пошёл продлён маршрут № 37 «ул. Милославская — Станция метро „Лесная“» и № 31 «ж.-д. станция „Зенит“ — ул. Милославская», а также пущен маршрут № 37а «ул. М. Цветаевой — Станция метро „Лесная“»

 2003 год Конец эксплуатации троллейбусов марки Škoda 9TrH29.

 2003 год Троллейбус марки Киев-12(Бортовой номер: 3000) был списан.

 19 января 2005 года введено кольцо на Троещине: ул. Марины Цветаевой, Николая Закревского, Данькевича, пущен новый маршрут № 10 «ул. Милославская — Поликлиника (ул. Закревского)», закрыт маршрут № 37а.

 2005 год Из ТРЭД № 1 были переданы два троллейбуса марки Киев-12.03(Бортовые номера: 1111 1112)и 2 троллейбуса марки Киев-12.03(Бортовые номера:2504 и 2505).

 2005 год Начало эксплуатации троллейбусов марки ЮМЗ Е186

 25 мая 2006 года введены 2 участка на Оболони: по ул. Зои Гайдай от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко и по ул. Маршала Малиновского от ул. Луговой до ул. Мате Залки, пущен маршрут № 44 «просп. Московский — ул. Северная».

 1 сентября 2006 года пущен маршрут № 24к «Станция метро „Минская“ — ул. Северная».

 21 августа 2007 года введена новая линия «ул. Серова — Ленинградская площ.» по бул. Перова, просп. Освободителей, у станции метро «Дарница», по ул. Строителей, просп. Мира, пущен маршрут № 46 «Ленинградская площадь — ул. Милославская». 5 ноября 2007 года был пущен дополнительный маршрут № 46к «Станция метро „Дарница“ — ул. Милославская».

 2007 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Богдан E231, ЛАЗ E301D1.

 9 октября 2009 года закрыт маршрут № 29.

 2009 год Конец эксплуатации троллейбусов марки DAC-217E

Маршруты от 1 января 2010 года 
 28 января 2011 года пущен маршрут № 37а «Станция метро „Лесная“ — Поликлиника».

 6 мая 2011 года восстановлен маршрут № 29 «Ж.-д. станция „Зенит“ — ул. Серова».

 2012 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Богдан Т90110.

 2012 года в Киев пришло 17 троллейбусов ЛАЗ Е301Д1 партия 17 машин, из них 7 направлены в ТД № 4.

 25 октября 2012 года введен скоростной троллейбус по маршруту № 28 «жд.пл. „Зенит“ — Станция „Ватутина“». Обслуживается совместно с троллейбусным депо №3. Отменен 18 октября 2013 года.
 19 по 27 сентября 2014 года из-за закрытия городской электрички работал временный маршрут № 30к «Ж/д ст. «Зенит» — ст. «Ватутина».
 8 октября 2014 года троллейбусный маршрут № 46 сменил номер на № 50, а 46к — на 50к.
 2015 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Богдан Т70110.
 2015 год  троллейбусы моделей ЮМЗ Е186 и Богдан E231 выведен из эксплуатации и переданы в автобусный парк №7.
 2 октября 2015 года пущен новый маршрут № 47 «ул. Милославская — ст. м. «Минская»» и был продлен маршрут № 29 от ул. Серова до ст. м. «Дарница».
 15 ноября 2016 года маршрут № 30 продлен до ул. Кадетский Гай по трассе «ул. Милославская — ул. Кадетский Гай».

 20 декабря 2016 года продлены маршруты:

 50 — от Дарницкой пл. до ст. м. «Лыбедская» по трассе «ул. Милославская - ст. м. «Лыбедская»»;
 50к — от ст. м. «Дарница» до Дарницкой пл. по трассе «ул. Милославская - Дарницкая пл».

 С начала января 2017 года открыт ночной маршруты 91н «Железнодорожний вокзал «Центральный» - ул. Милославская».
 22 августа 2018 года вносятся изменения в трассу следования ночного маршрута № 91н. А именно: маршрут удлиняется от проспекта Владимира Маяковского по улицам Марины Цветаевой и Радунской до улицы Милославской (конечная троллейбусов №№31, 37).
 2019 год Начало эксплуатации троллейбусов марки Богдан Т90117.
 17 марта 2019 года в связи с реконструкцией Шулявского путепровода маршрут №30 перенаправлен через улицы Рижскую, Дорогожицкую, Мельникова, Черновола и Воздухофлотский проспект, а также пущен маршрут № 30К «Ул. Милославская - ул. Дегтяревская».
 27 июля 2019 года введена новая линия по ул. Киото и Милютенко, по ней перенаправлены маршруты:

 37 (по часовой стрелке) — по ул. Жукова, Киото, Милютенко;
 37а (против часовой стрелки) — по ул. Милютенко, Киото, Жукова.

Маршруты от 1 января 2020 года 
 23 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19 приостановлена работа всех маршрутов, за исключением маршрута №30, а ночной маршрут №91н стал работать в дневном режиме. Проезд в этих маршрутах осуществляется только для отдельных категорий граждан и при наличии спецпропусков, документов, удостоверяющих личность и средств индивидуальной защиты.
 12 мая 2020 года дополнительно пущен маршрут №37а «Поликлиника — Станция метро "Лесная"».
 23 мая 2020 года возобновлена работа всех маршрутов в обычном режиме, маршрут №30 возвращен через улицы Довженко, Гетьмана, Чоколовский бульвар, маршрут №30К упразднен.
15 декабря 2020 года из-за падения опор контактной сети на Шулявском путепроводе троллейбусные маршруты № 22, 27, 30, 42 работали в режиме как во время реконструкции Шулявского моста и были восстановлены временные маршруты которые работали во время реконструкции. А маршруты № 22, 30 ездили через Лукьяновку, проспект Вячеслава Чорновола, Воздухофлотский проспект и дальше по своим маршрутам.
31 декабря 2020 года Возобновляется движение троллейбусов № 22, 27, 30, 42 по обычным схемам движения. Временные маршруты отменяются.

См. также 
 Киевский троллейбус
 Троллейбусное депо №1 (Киев)
 Троллейбусное депо №2 (Киев)
 Троллейбусное депо №3 (Киев)

Примечания

Ссылки 
 Киевский троллейбус на сайте transphoto.ru
 http://urbantransport.kiev.ua/
 http://kpt.kiev.ua/
 Метро, маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи на карте Киева uklon.com.ua/transport 
 Схема маршрутов общественного транспорта — routes.kiev.ua

Киевский троллейбус